Dálnice A19 se nachází ve více státech:

 Dálnice A19 (Belgie)
 Dálnice A19 (Francie)
 Dálnice A19 (Itálie)
 Dálnice A19 (Německo)
 Dálnice A19 (Portugalsko)
 Dálnice A-19 (Španělsko)